Rue de Fer est le nom d'une rue de plusieurs villes en Europe.

Belgique
 Rue de Fer à Namur.
 Rue de Fer à Viroinval.
 Rue de Fer à Arsimont.

France 
 Rue de Fer à Merville (Nord).